Ik ook van jou (boek) (1992), debuutroman van de Nederlands schrijver Ronald Giphart.
Ik ook van jou (film) (2001), film naar het gelijknamige boek.
Ik ook van jou (Guus Meeuwis), hitsingle uit 2009 van zanger Guus Meeuwis.
Ik ook van jou (televisieserie), televisieserie op SBS6.